Nowogard – miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nowogard
 Nowogard – gmina miejsko-wiejska w województwie zachodniopomorskim, we wschodniej części powiatu goleniowskiego
 Nowogard – dawna gromada
 Nowogard – stacja kolejowa w Nowogardzie, w województwie zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Dekanat Nowogard, Nowogardek